Ränntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ränntjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Ränntjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Ränntjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (5,57 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn